Zollstock steht für:

 ein Messgerät zur Bestimmung von Längen, siehe Gliedermaßstab
 eine veraltete Bezeichnung für eine Zollschranke, siehe Schranke

Zollstock ist ein geographischer Name:

Erhebungen:
 Zollstock (Alzeyer Hügelland)
 Zollstock (Murrhardter Wald) (543,7 m), Berg des Murrhardter Walds über dem Eschelhof der Gemeinde Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Zollstock (Heidelberg) (ca. 375 m), Bergsattel im Odenwald bei Heidelberg zwischen Heiligenberg und Weißem Stein

Ort:
 Zollstock (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen

 Zollstock, Wohnplatz in Lebach-Eidenborn